Moşna több romániai település lehet:
 Moșna Iași megyei település
 a Szeben megyei Muzsna román neve